Бардіна Софія Іларіонівна (1853-1883) — російська революціонерка-народниця та феміністка

 Бардіна — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область, Росія